Global Warming steht für:

 Globale Erwärmung, Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere seit der Industrialisierung
 Global Warming (Album), Album von Pitbull (2012)

Siehe auch
 Global Warming Policy Foundation